Klingborg ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Klingborg (1915–2005), schwedischer Anthroposoph, Künstler, Ausstellungsmacher, Dozent und Publizist
 Johan Klingborg (1851–1931), schwedischer Maler
 Jonas Klingborg (* 1977), schwedischer Komponist klassischer Musik